|-
| 182901 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182902 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182903 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182904 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182905 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182906 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182907 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182908 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182909 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182910 - ||  || 2 martie 2002 ||  || 
|-
| 182911 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182912 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182913 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182914 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182915 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182916 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182917 - ||  || 12 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182918 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182919 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182920 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182921 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182922 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182923 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182924 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182925 - ||  || 12 martie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 182926 - ||  || 20 martie 2002 ||  || , , 
|-
| 182927 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182928 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182929 - ||  || 20 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182930 - ||  || 21 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182931 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182932 - ||  || 4 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182933 - ||  || 6 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 182934 - ||  || 8 aprilie 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 182935 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182936 - ||  || 4 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182937 - ||  || 4 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182938 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182939 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182940 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182941 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182942 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182943 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182944 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182945 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182946 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182947 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182948 - ||  || 10 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182949 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182950 - ||  || 14 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182951 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || , 
|-
| 182952 - ||  || 18 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182953 - ||  || 21 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182954 - ||  || 3 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182955 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182956 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182957 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182958 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182959 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182960 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182961 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182962 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182963 - ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182964 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182965 - ||  || 29 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182966 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182967 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182968 - ||  || 7 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182969 - ||  || 29 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182970 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182971 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182972 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182973 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182974 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182975 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182976 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182977 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182978 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182979 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182980 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182981 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182982 - ||  || 6 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182983 - ||  || 5 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182984 - || 2002 OV || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182985 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182986 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182987 - ||  || 18 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182988 - ||  || 19 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182989 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182990 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182991 - ||  || 30 iulie 2002 || Haleakala || 
|-
| 182992 - ||  || 16 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182993 - ||  || 4 august 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 182994 - ||  || 5 august 2002 ||  || 
|-
| 182995 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182996 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182997 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 182998 - ||  || 5 august 2002 ||  || 
|-
| 182999 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 183000 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-